9-й женский молодёжный чемпионат мира по волейболу проходил с 5 по 13 сентября 1997 года в Гдыне (Польша) с участием 16 сборных команд, составленных из игроков не старше 20 лет. Чемпионский титул выиграла молодёжная сборная России.

Команды-участницы 
 Польша  — команда страны-организатора;
 Италия, Россия, Украина, Германия, Чехия — по итогам молодёжного чемпионата Европы 1996;
 Китай, Япония, Южная Корея — по итогам молодёжного чемпионата Азии 1996;
 Куба, Доминиканская Республика — представители NORCECA;
 Бразилия, Аргентина — по итогам молодёжного чемпионата Южной Америки 1996;
 Кения, Маврикий — по итогам молодёжного чемпионата Африки 1996;
 Югославия — по приглашению ФИВБ.

Квалификация 
Всего для участия в чемпионате мира квалифицировались 16 команд. Кроме сборной Польши, представлявшей страну-хозяйку чемпионата, 12 команд преодолели отбор по итогам четырёх континентальных чемпионатов. Две путёвки получили команды NORCECA. Ещё одно место решением ФИВБ предоставлено Югославии.  

* Германия и Чехия включены в число участников чемпионата вместо отказавшихся Франции и Хорватии.

Система розыгрыша 
Соревнования состояли из предварительного этапа и плей-офф. На предварительной стадии 16 команд-участниц были разбиты на 4 группы, в которых играли в один круг. Победители групп напрямую вышли в четвертьфинал плей-офф. Команды, занявшие в группах 2-е и 3-е места, образовали 4 пары 1/8 финала, победители в которых также вышли в четвертьфинал. Четвертьфиналисты по системе с выбыванием определили участников финала, которые разыграли первенство.

Предварительный этап

Группа A 

5 сентября
 Германия — Доминиканская Республика 3:0; Польша — Кения 3:0.

6 сентября
 Доминиканская Республика — Кения 3:0; Германия — Польша 3:0.

7 сентября
 Германия — Кения 3:0; Польша — Доминиканская Республика 3:1.

Группа В 

5 сентября
 Италия — Куба 3:0 (15:5, 15:3, 16:14); Япония — Маврикий 3:0.

6 сентября
 Италия — Япония 3:0 (15:6, 15:5, 16:14); Куба — Маврикий 3:0.

7 сентября
 Италия — Маврикий 3:0 (15:2, 15:0, 15:2); Япония — Куба 3:0.

Группа С 

5 сентября
 Бразилия — Югославия 3:0 (15:11, 15:9, 15:11); Россия — Аргентина 3:0.

6 сентября
 Россия — Югославия 3:0 (15:6, 15:5, 15:11); Бразилия — Аргентина 3:0.

7 сентября
 Югославия — Аргентина 3:1 (9:15, 15:5, 15:4, 15:10); Россия — Бразилия 3:0.

Группа D 

5 сентября
 Южная Корея — Украина 3:0; Китай — Чехия 3:0.

6 сентября
 Южная Корея — Чехия 3:1; Китай — Украина 3:0.

7 сентября
 Китай — Южная Корея 3:1; Чехия — Украина 3:2.

Классификационные матчи 
9 сентября
 Италия — Китай 3:0 (15:12, 15:12, 15:8).
 Россия — Германия 3:0.

Плей-офф

1/8 финала 
9 сентября
 Япония — Доминиканская Республика 3:0.
 Чехия — Бразилия 3:2.
 Куба — Южная Корея 3:0.
 Польша — Югославия 3:1 (15:2, 14:16, 15:11, 15:12).

Четвертьфинал 
11 сентября
 Япония — Германия 3:0 (15:4, 15:11, 15:7).
 Китай — Куба 3:0 (15:1, 15:6, 15:6).
 Россия — Чехия 3:0 (15:11, 15:6, 16:14).
 Италия — Польша 3:1 (15:8, 12:15, 15:4, 15:1).

Полуфинал за 5—8-е места 
12 сентября
 Чехия — Куба 3:0 (15:5, 15:3, 15:11).
 Польша — Германия 3:0 (15:6, 15:9, 15:11).

Полуфинал за 1—4-е места 
12 сентября
 Италия — Япония 3:0 (15:8, 15:8, 15:10).
 Россия — Китай 3:2 (15:5, 15:8, 14:16, 10:15, 15:13).

Матч за 7-е место 
13 сентября
 Германия — Куба 3:1 (15:3, 15:3, 12:15, 15:9).

Матч за 5-е место 
13 сентября
 Польша — Чехия 3:0 (15:6, 15:4, 15:13).

Матч за 3-е место 
13 сентября
 Китай — Япония 3:0 (15:0, 15:8, 15:9).

Финал 
13 сентября
 Россия — Италия 3:2 (15:3, 15:8, 8:15, 4:15, 16:14).

Итоги

Положение команд

Призёры 
  Россия: Анна Артамонова, Анастасия Беликова, Елена Василевская, Екатерина Гамова, Татьяна Горшкова, Анжела Гурьева, Марина Иванова, Елена Плотникова, Наталья Сафронова, Ирина Тебенихина, Ольга Чуканова, Екатерина Шицелова. Главный тренер — Валерий Юрьев.

  Италия: Барбара Ломбарди, Франческа Пиччинини, Элена Галастри, Валентина Боррелли, Элиза Тогут, Анна Ваня Мелло, Элеонора Ло Бьянко, Франческа Никора, Микела Амадори, Мойра Банкьери, Николетта Лючани, Эрика Алессандрини. Главный тренер — Джузеппе Бозетти.

  Китай: Сун Нина, Лю Яньань, Чжоу Сухун, Ян Хао, Фэн Кунь, Лю Чжэньцзя, Лю Шуй, ... Главный тренер — Линь Юйтин.

Примечания

Ссылки 
 Архив волейбольных результатов
 World Championships U20 1997. women.volleybox

Чемпионаты мира в Польше